Lloyd Eisler, né le  à Seaforth (Ontario)  est un patineur artistique canadien. S'il remporta en couple avec Katherina Matousek la médaille de bronze aux championnats du monde de patinage artistique en 1985, c'est avec Isabelle Brasseur qu'il s'imposa comme l'un des meilleurs couples de patinage artistique du début des années 1990.

Il a également patiné au début des années 1980 avec Lori Baier, ainsi qu'avec Karen Westby. Lloyd a commencé à patiner avec Isabelle Brasseur en 1987. Ensemble, ils ont gagné cinq titres de champions canadiens.

Ils se sont retirés de la compétition amateur en 1994. Après une belle carrière professionnelle, Lloyd et Isabelle se sont retirés définitivement du patinage en 2004.

Lloyd et Isabelle ont été intronisés au Panthéon des sports canadiens en 1996 et au Temple de la renommée de Patinage Canada en 2000.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec quatre partenaires:
 Lori Baier (5 saisons : 1977-1982)
 Katherina Matousek (3 saisons : 1982-1985)
 Karen Westbuy (1 saison : 1985-1986)
 Isabelle Brasseur (7 saisons : 1987-1994)

Notes et références

Liens externes 
 
 Temple de la renommée de Patinage Canada : membres honorés 2000

Patineur artistique canadien
Naissance en avril 1963
Membre du Panthéon des sports du Québec
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1984
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Membre du Panthéon des sports canadiens
Médaillé de bronze olympique canadien
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Champion du monde de patinage artistique
Naissance en Ontario
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 1994